Командный чемпионат Чехии по шахматам 2017/2018

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

Vystaviste Lysa nad Labem

SK Zikuda Turnov

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 Extraliga ČR družstev v šachu 2017/2018
 tht Extraliga 2017/2018 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2017 год в шахматах
2018 год в шахматах